Rothbach peut faire référence à :
 Rothbach, une commune française du Bas-Rhin ;
 Rothbach (rivière), une rivière française située dans le nord de l'Alsace ;
 Rothbach (Saußbach), un ruisseau de Bavière, branche principale droite du cours supérieur du Saußbach.